Huaytará (stad), een stad in Peru
Huaytará (provincie), een provincie van Peru
Huaytará (district), een district van Peru